Der Hochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki wurde am 20. Juli 1952 ausgetragen. 36 Athleten nahmen an der ersten Leichtathletik-Entscheidung dieser Olympischen Sommerspiele teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Walt Davis. Er gewann vor seinem Landsmann Ken Wiesner und dem Brasilianer José Telles da Conceição.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Olympiasieger Walt Davis verbesserte den bestehenden olympischen Rekord im Finale am 3. August um einen Zentimeter auf 2,04 m. Zum Weltrekord fehlten ihm sieben Zentimeter.

Durchführung des Wettbewerbs 
Die Teilnehmer traten am 20. Juli in zwei Gruppen zu Qualifikationsrunde an, die Qualifikationshöhe lag bei 1,87 Metern. Mit 28 Springern – hellblau unterlegt – qualifizierte sich eine große Anzahl von Teilnehmern für das Finale, das sie am selben Tag bestritten.

Zeitplan 
20. Juli, 10:00 Uhr: Qualifikation
20. Juli, 15:00 Uhr: Finale

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Datum: 20. Juli 1952, 10:00 Uhr

Gruppe A 

Mit Téofilo Davis nahm erstmals ein Leichtathlet aus Venezuela an Olympischen Spielen teil.

Arieh Batun-Kleinstub war der erste Leichtathlet Israels bei Olympischen Spielen.

Gruppe B 

Maram Sudarmodjo war der erste Sportler aus Indonesien, der an Olympischen Spielen teilnahm.

Finale 
Datum: 20. Juli 1952, 15:00 Uhr

Als Topfavoriten galten die beiden US-Springer Walt Davis und Ken Wiesner, die in der Straddletechnik sprangen. Beide überquerten bis 2,01 m alle Höhen im ersten Versuch, ausgenommen 1,70 m, die beide ausließen. Davis übersprang auch 2,04 m im ersten Versuch, während Wiesner an dieser Höhe scheiterte. 2,07 m waren dann auch für Davis zu hoch. Dritter wurde der Brasilianer José Telles da Conceição mit übersprungenen 1,98 m.

José Telles da Conceição gewann die erste Hochsprungmedaille für Brasilien.

Videolinks 
 Walter Davis 1952 Olympics, youtube.com, abgerufen am 3. August 2021
 OLYMPIC GAMES - 1952, Bereich: 0:27 min bis 0:37 min, youtube.com, abgerufen am 3. August 2021

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 89f

Weblinks 
 Athletics at the 1952 Helsinki Summer Games: Men's high jump, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 18. August 2017
 Helsinki 1952 Athletics, high jump men, Seite des IOC, olympics.com, abgerufen am 3. August 2021
 Olympedia, 1952 Summer Olympics, Athletics High Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 3. August 2021
 Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, S. 268 bis 271, digital.la84.org, englisch (PDF; 31.668 KB), abgerufen am 3. August 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1952